Kanama peut désigner :
 Kanama, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Kanama un ancien village intégré en 2014 à la commune de Saue au Japon.
Kanama technologies est une socièté specialisée dans le WebRTC